

Орнек — село, Аккольський район, Акмолинська область
 Орнек — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Орнек — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Орнек — село, Єсільський район, Північноказахстанська область
 Орнек — село, Жамбильський район, Жамбильська область
 Орнек — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область
 Орнек — село, район Турара Рискулова, Жамбильська область
 Орнек — село, Улитауський район, Улитауська область

Див. також 

 Орьнек — національний кримськотатарський орнамент, одне з найдавніших досягнень культури кримськотатарського народу.